Kotah kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kota, stad i Rajasthan, 
 Kota (distrikt), Rajasthan,

Indonesien 

 Desa Kotah, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar